Поляна сказок может означать:

 Поляна сказок — музей в Ялте.
 Поляна сказок — бывшее название Ялтинского зоопарка.
 Поляна сказок — художественный фильм.